

Musica
Mick Jones, all'anagrafe Michael Geoffrey Jones (1955) – chitarrista e cantante britannico e vocalista dei Clash.
Mick Jones, all'anagrafe Michael Leslie Jones (1944) – chitarrista, compositore e produttore discografico britannico, membro fondatore dei Foreigner.

Sport
Mick Jones, all'anagrafe Michael David Jones (1945) – calciatore britannico.
Mick Jones, all'anagrafe Michael Jones (1947-2022) – calciatore britannico.
Mick Jones (1963) – atleta britannico, specialista del lancio del martello.